Lúcio ist der Künstlername folgender Personen:

 Lúcio (Lucimar da Silva Ferreira; * 1978), brasilianischer Fußballspieler (Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern München)
 Lúcio (Fußballspieler, 1979) (Lúcio Carlos Cajueiro Souza; * 1979), brasilianischer Fußballspieler (Hertha BSC)

Lucio oder Lúcio ist der Familienname folgender Personen:

 João Lúcio (1880–1918), portugiesischer Dichter und Politiker

 Manuel Gómez-Salazar y Lucio-Villegas (1824–1893), spanischer Erzbischof und Senator

 Shannon Lucio (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin

Lucio steht für:
 Castel di Lucio, Stadt in Messina, Italien

Siehe auch:
 Rafael Lucio